Puchar Belgii w piłce siatkowej mężczyzn 2020/2021 – 54. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Belgii zorganizowany przez Volley Belgium. Zainaugurowany został 25 listopada 2020 roku.

Ze względu na restrykcje związane z pandemią COVID-19 zrezygnowano z udziału drużyn z niższych lig i rozgrywania wstępnych rund. W rozgrywkach brały udział wyłącznie kluby z EuroMillions Volley League.

Rozgrywki składały się z ćwierćfinałów, półfinałów i finału. We wszystkich rundach rywalizacja toczyła się w systemie pucharowym, z tym że w półfinałach rozgrywane były dwumecze.

Finał (EuroMillions Cup Finals) odbył się 21 lutego 2021 roku w Lotto Arenie w Antwerpii. Puchar Belgii po raz czternasty zdobył klub , który w finale pokonał .

System rozgrywek 
Rozgrywki o Puchar Belgii w sezonie 2020/2021 składały się z ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Uczestniczyły w nich wyłącznie kluby z EuroMillions Volley League. Pary ćwierćfinałowe powstały w drodze losowania. Do drużyn rozstawionych (, ,  i ) dolosowywane były pozostałe drużyny.

O awansie w parach ćwierćfinałowych decydował jeden mecz, którego gospodarzem była drużyna nierozstawiona. Półfinały odbywały się w formie dwumeczów. O awansie decydowała większa liczba zdobytych punktów. Za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 drużyna otrzymywała 3 punkty, za zwycięstwo 3:2 – 2 punkty, za porażkę 2:3 – 1 punkt, natomiast za porażkę 1:3 lub 0:3 – 0 punktów. Jeżeli po rozegraniu dwumeczu obie drużyny zdobyły taką samą liczbę punktów, o awansie decydował tzw. złoty set grany do 15 punktów z dwoma punktami przewagi jednej z drużyn.

Zwycięzcy półfinałów rozgrywali jedno spotkanie finałowe o Puchar Belgii.

Drużyny uczestniczące

Drabinka

Rozgrywki

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

Puchar Belgii w piłce siatkowej mężczyzn
2020 w piłce siatkowej
2021 w piłce siatkowej
2020 w Belgii
2021 w Belgii